Friland kan henvise til flere artikler:
 Friland, et andelsfællesskab på Djursland.
 Friland a/s, et selskab under Danish Crown.